Траверсе:

 
 Траверсе, Иван Иванович де (1754—1831) — Георгиевский кавалер; адмирал; № 4185; 25 декабря 1828.
 Траверсе, Леонид Александрович (1836—1891) — генерал-майор.
 Траверсе (архипелаг)

См. также 
 
 
 Траверселла
 Прево де Сансак